Кубок Первого канала 2010 прошёл с 16 по 19 декабря 2010 года.

Турнир был частью хоккейного Евротура 2010/2011 и прошёл в московском дворце спорта «Мегаспорт» в России.

Выставочный матч Финляндия — Чехия был сыгран в городе Эспоо в Финляндии.

Таблица 

М - сыграно матчей, В - выигрыш, ВО - выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО - проигрыш в овертайме или по буллитам, П - проигрыш, Ш - разница шайб, О - очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным - по буллитам.

Матчи

Статистика

Набранные очки

Рейтинг вратарей

Индивидуальные награды

Самый ценный игрок (MVP) 

  Алексей Морозов

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Василий Кошечкин
 Защитник:  Мирослав Блатяк
 Нападающий:  Александр Радулов

Победитель Кубка Первого канала

Примечания

Ссылки 
 Кубок Первого канала 2010 на сайте ФХР

2010
2010 год в хоккее
Декабрь 2010 года
Спорт в России в 2010 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Москве